In the Valley of Gods () — компьютерная инди-игра в жанре квест с видом от первого лица, разрабатываемая американской компанией Campo Santo и издаваемая Valve для Microsoft Windows, macOS и Linux. Выпуск игры был намечен на 2019 год, но разработка затормозилась из-за поглощения Campo Santo компанией Valve и оттока сотрудников на собственные проекты Valve — Half-Life: Alyx, Dota Underlords и другие; в конце 2019 года сооснователь студии Джейк Родкин объявил, что In the Valley of Gods отложена на неопределенный срок, хотя и не отменена.

События игры разворачиваются в Египте в 1920-х годах. Главная героиня, кинематографист Рашида, отправляется в пустыню в поисках «невероятной археологической находки»; в прошлом Рашида неким образом опозорила себя, и для неё это путешествие — последний шанс восстановить репутацию. Рашиду сопровождает другая женщина по имени Зора — бывший партнёр, с которым героиня «обещала себе никогда не работать». Игра была анонсирована на церемонии The Game Awards в декабре 2017 года; в первом трейлере игры героини пробираются через древние руины с камерой и встречают рассвет.

Примечания 

Игры для Windows
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Полностью отменённые компьютерные игры
Компьютерные игры, разработанные Campo Santo